Mungo Park Memorial steht für:

 Mungo Park Memorial (Gambia), Denkmal bei Karantaba Tenda, Gambia
 Mungo Park Memorial (Nigeria), Denkmal in Jebba, Nigeria
 Mungo Park Memorial (Vereinigtes Königreich), Denkmal bei Selkirk, Schottland